Harsdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Frederik Harsdorff (1735–1799), Architekt des dänischen Klassizismus
 Manfred Harsdorff (1932–1997), deutscher Festkörperphysiker und Professor an der Universität Hamburg